Kantzer ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Kantzer (1917–2002), US-amerikanischer Theologe
 Klaus-Peter Kantzer (1935–2017), deutscher Chemiker und Manager